Гран-при Италии 1976 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 12 сентября 1976 года на трассе Монца.

Самой громкой новостью на этом этапе чемпионата стало возвращение Ники Лауды, шесть недель назад получившего сильнейшие ожоги после аварии на Нюрбургринге. Другой неожиданностью стало решение «Феррари» выставить третий автомобиль под управлением экс-пилота «Брэбема» Карлоса Ройтемана. Его место в британской команде занял Рольф Штоммелен. Гай Эдвардс вернулся в «Хескет», стартовое поле было дополнено частным «Тирреллом» Отто Штуппахера.

Пятничная квалификация проходила под дождём, но в субботу погода улучшилась. Жак Лаффит завоевал первую в истории «Лижье» поул-позишн, следом за ним расположились Джоди Шектер и Карлус Пасе. Из-за превышения предельно допустимого октанового числа топлива результаты субботней квалификации Ханта, Масса и Уотсона были аннулированы, что автоматически оставляло из за пределами стартового поля. Однако, к этому моменту показавшие 25-е и 26-е времена в квалификации Штуппахер и Мерцарио уже покинули трассу, посчитав что не прошли квалификацию, а Гай Эдвардс согласился не стартовать, таким образом Хант, Масс и Уотсон смогли стартовать, но с последних мест стартового поля. Старт выиграл Шектер, но на 11 круге его обогнал Петерсон, одержавший в итоге победу, ставшую третьей и последней в истории команды «Марч».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-10 Джоди Шектер

11-52 Ронни Петерсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии